Barbiero ist der Familienname folgender Personen:

 Fabian Barbiero (* 1984), australischer Fußballspieler
 Grazia Barbiero (* 1951), italienische Politikerin